Příjmení Bachman nese více různých osobností:

 Charles Bachman (1924–2017) – americký informatik a softwarový inženýr
 Randy Bachman (* 1943) – kanadský rockový hudebník
 Tal Bachman (* 1968) – kanadský zpěvák-skladatel a hudebník
 Tim Bachman (* 1951) – kanadský rockový kytarista a zpěvák

Související články 
Bachmann